Озеро Нежности () — относительно небольшое лунное море, расположенное в северо-восточной части видимой стороны Луны.

Селенографические координаты объекта — , диаметр составляет 80 км.

К юго-востоку от озера находится кратер Юлий Цезарь (). С северо-востока к Озеру Нежности примыкает другое — Озеро Зимы () в котором расположен кратер Манилий C (). Остальные кратеры группы (Манилии C, K, T, U, W) занимают область к югу от Озера Надежды.

Примечания